Oosters Schisma (1054)
 Westers Schisma (1378 - 1418)